Гастингс Уильям Сэквил Рассел (; 21 декабря 1888 — 9 октября 1953) — британский аристократ, 17-й барон Рассел, 12-й барон Хоуланд, 16-й граф Бедфорд, 12-й маркиз Тависток, 12-й герцог Бедфорд с 1940 года (с 1893 года носил титул учтивости маркиз Тависток). Участник Первой мировой войны, кавалер ордена Британской империи, авиатор и орнитолог.

Ранняя жизнь 
Родился 21 декабря 1888 года в Кэрнсмор-хаусе, Миннигафф, графство Керкубришир, Шотландия. Единственный сын Гербрана Рассела, 11-го герцога Бедфорда (1858—1940), и его жены Мэри Дю Коррой Триб (1865—1937), летчика и орнитолога. Он был известен как своей карьерой натуралиста, так и своим участием в ультраправой политике.

Получив образование в Итонском колледже, Гастингс Рассел окончил Баллиол-колледж в Оксфорде со степенью магистра искусств. Он получил звание лейтенанта в 10-м батальоне Мидлсекского полка, но никогда не участвовал в Первой мировой войне из-за плохого здоровья.

Натурализм 
Увлеченный натуралист Гастингс Рассел организовал экспедицию в 1906 году в провинцию Шэньси (Китай), для сбора зоологических образцов для Британского музея, во время которой Артур де Карл Сауэрби обнаружили новый вид тушканчика. Он также непосредственно участвовал в его отца в конечном счете успешные усилия по сохранению оленя Давида, китайской породы, который был на грани вымирания еще в конце 19 и начале 20 веков.

Он был также орнитологом, специализировавшимся на попугаях и волнистых попугайчиках, которых он кормил шоколадом, хотя его старший сын часто был вынужден есть их; среди других его домашних животных был паук, которого, согласно английской аристократии Нэнси Митфорд, он регулярно кормил ростбифом и йоркширским пудингом.

Будучи известным как маркиз Тависток, Гастингс Рассел написал книгу «Попугаи и птицы, похожие на попугаев». Он был одним из основателей и первым президентом Лиги иностранных птиц. Он преуспел в разведении многих видов, в том числе таитянского голубого лорикита и ультрамаринового лорикита. Обе эти породы признаны первыми в мире разведениями в неволе. Маркиз избавился от своих птиц, унаследовав герцогство в 1939 году.

Политика

Довоенная деятельность 
Большую часть своей жизни Гастингс Рассел активно занимался политикой. В молодости он заигрывал с социализмом и даже коммунизмом, но вскоре отказался от них в пользу Социального кредита, основав собственную Национальную кредитную ассоциацию для продвижения этой идеологии . Он обратился к членам новой партии по поводу социального кредита, но группа сэра Освальда Мосли не приняла эту схему. Рассел также был ведущей фигурой в Клубе экономических реформ. Он восхищался растущими фашистскими движениями в Европе и, несмотря на свою приверженность пацифизму, писал в New English Weekly в поддержку аншлюса в 1938 году.

Рассел был основателем Британской народной партии (BPP) в 1939 году и использовал свои деньги для финансирования группы с тех пор . Движущей силой БПП был Джон Беккет, бывший член парламента от лейбористской партии, который также был членом Британского союза фашистов и Национал-социалистической лиги. По словам его сына, Фрэнсиса Беккета, Джон Беккет не имел настоящей преданности непритязательному и нехаризматичному Расселу, но был привлечен к BPP как деньгами маркиза, так и любым реальным убеждением, сам Беккет был практически без гроша в кармане в то время.

Во время войны 
Рассел был дружен с Барри Домвилом, основателем Link, и был близок к этой полуподпольной группе с момента ее основания в 1937 году. В первые месяцы Второй мировой войны он посетил несколько встреч с ведущими фигурами крайне правых, которые организовал Домвиль, хотя в значительной степени не был в восторге от этой инициативы.

Гастингс Рассел возглавлял Британский совет христианского поселения в Европе, созданный сразу после объявления войны и представляющий собой эклектичную смесь фашистов, сторонников фашизма и убежденных пацифистов. Он был убежденным пацифистом по всем направлениям, полностью отвергая войну, в отличие от Беккета и нескольких других ведущих членов группы, которые выступали конкретно против войны с нацистской Германией, а не против войны как концепции. В первые дни войны за Расселом также ухаживал Британский союз фашистов (BUF), который изменил свое название на Британский союз и провел встречи с генеральным директором группы Нилом Фрэнсисом Хокинсом. Ранее он был членом Январского клуба, дискуссионной группы, связанной с BUF. Он сблизился с членом BUF Робертом Гордоном-Каннингом и под его влиянием даже начал писать для газеты «Action» BUF. Тем не менее, в частной беседе лидер BUF сэр Освальд Мосли назвал Рассела «тупоголовым».

В начале 1940 года он переписывался с министром внутренних дел сэром Джоном Андерсоном после получения документа из германской миссии в Дублине, в котором, как утверждал Рассел, содержался проект мирных предложений Адольфа Гитлера. После получения Расселом этого документа 13 марта 1940 года Домвиль организовал встречу для обоих мужчин, Мосли и ветерана Имперской фашистской лиги (ИФЛ) Берти Миллса, чтобы обсудить их следующий план действий. На этой встрече Мосли предложил создать «Правительство мира» во главе с Дэвидом Ллойд Джорджем, хотя из этой инициативы ничего больше не вышло, поскольку вскоре правительство начало подавление ультраправой деятельности.

Ряд видных деятелей были интернированы в соответствии с Постановлением Министерства обороны 18B, хотя Рассела среди них не было . Благородство Рассела помогло избежать ареста вместе с другими дворянами крайне правого толка, такими как лорд Лимингтон, герцог Баклю, герцог Вестминстер, граф Мар, лорд Брокет, лорд Куинборо и другие. Его личные связи с министром иностранных дел лордом Галифаксом также помогли обеспечить его свободу. Он написал серию писем Галифаксу в первые дни войны, в которых выражал свое восхищение Гитлером и убеждал его использовать свое влияние, чтобы довести войну до скорейшего завершения. Рассел был лишь внесен в «Список подозреваемых» МИ5, поскольку были подозрения, что в случае успешного нацистского вторжения в Великобританию Рассел мог оказаться губернатором территории или даже премьер-министром марионеточное правительство.

Беккет, однако, был среди задержанных, и Рассел попытался вмешаться от его имени, помогая гражданской жене Беккета Энн Катмор в кампании по написанию писем, чтобы добиться его освобождения. Когда Беккет был освобожден, Катмор снова попросил Рассела, тогда еще герцога Бедфордского, о помощи, поскольку они были без гроша в кармане, и он согласился позволить им жить в коттедже в деревне Ченис, в то время полностью принадлежавшей герцогству. Он продолжал обеспечивать семью Бекеттами до своей смерти в 1953 году, даже купив большой дом в Рикмансворте для использования семьей в 1949 году.

Послевоенный период 
Гастингс Рассел восстановил BPP в 1945 году, поскольку в последние годы военного времени эта группа не использовалась. Деятельность партии была довольно ограниченной и часто ограничивалась нерегулярными партийными функциями, проводившимися в доме Бекеттов в Рикмансворте. Все более ассоциируемый с антисемитизмом, поддерживаемым ведущими деятелями BPP, Рассел заявил, что число шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста, было «сильно преувеличено», и утверждал, что цифра в 300 000 смертей в концлагерях, полученная от всех интернированных, а не просто Евреи, было более вероятно. Он также отрицал, что в концлагерях есть газовые камеры, утверждая, что это были просто душевые. Он также профинансировал публикацию брошюры «Неудача в Нюрнберге», написанной «Исследовательским отделом BPP» (по сути, Беккетом, А. К. Честертоном и бывшим членом IFL Гарольдом Локвудом), в котором Нюрнбергские процессы над ведущими нацистами осуждались как серия показательных процессов, которые начались с основание предполагаемой вины подсудимых. Необычно, что он также публиковал статьи о социальном кредите и пацифизме в журнале анархиста Гая Олдреда «Слово» в период с 1940 года до своей смерти.

Личная жизнь 
21 ноября 1914 года Гастингс Рассел женился на Луизе Кроммелин Роберте Джовитт Уитвел (27 марта 1893 — 2 октября 1960), дочери британского медиевиста Роберта Джовитта Уитвелла (1859—1928). у супругов было трое детей:

 Джон Йен Роберт Рассел, 13-й герцог Бедфорд (24 мая 1917 — 25 октября 2002), старший сын и и преемник отца
 Леди Дафна Кроммелин Рассел (2 сентября 1920 — 1 июня 1991), незамужняя
 Лорд Хью Гастингс Рассел (1923—2005), отказавшийся от военной службы по соображениям совести во время Второй мировой войны, женился на Розмари Маркби и имел двух детей.

Гастингс Рассел был убежденным евангельским христианином и вегетарианцем . Строгий человек, ненавидевший алкоголь, табак и азартные игры, он даже был судим своей женой в 1930-х годах за «восстановление супружеских прав» после того, как пара отдалилась. Дело было закрыто после многочисленных публикаций в прессе, где его жена описала его как «самого холодного, подлого и тщеславного человека», которого она когда-либо знала . После его смерти эти чувства были в значительной степени повторены его старшим сыном — который не разделял политических взглядов своего отца и имел с ним сложные отношения — который заявил: «мой отец был самым одиноким человеком, которого я когда-либо знал, неспособным давать или получать любовь, совершенно эгоцентричным и самоуверенным. Он любил птиц, животных, мир, денежную реформу, парк и религию. У него также была жена и трое детей».

Гастингс Рассел выставил свое 11-акровое поместье Шато Мале в Кап-д’Ай близ Монако на продажу через компанию Knight, Frank & Rutley в 1921 году.

Смерть 
Гастингс Рассел скончался 9 октября 1953 года, в возрасте 64 лет, в результате огнестрельного ранения на территории своего поместья Эндсли в Девоне. Коронер записал его смерть как случайную, но его старший сын предположил, что это могло быть преднамеренное самоубийство.

Предки

Биография 
 Francis Beckett, The Rebel Who Lost His Cause — The Tragedy of John Beckett MP, London: Allison and Busby, 1999
 Stephen Dorril, Blackshirt: Sir Oswald Mosley & British Fascism, London: Penguin Books, 2007
 Richard Griffiths, Fellow Travellers on the Right, Oxford: Oxford University Press, 1983
 Martin Pugh, "Hurrah for the Blackshirts!': Fascists and Fascism in Britain between the Wars, London: Pimlico, 2006
 Richard Thurlow, Fascism in Britain: From Oswald Mosley’s Blackshirts to the National Front, London: IB Tauris, 1998

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Duke of Bedford

Примечания 

Гастингс
Герцоги Бедфорд
Графы Бедфорд
Выпускники Итона
Воспитанники Баллиол-колледжа
Фашисты Великобритании